Сартако́в — русская фамилия тюркского происхождения.

Известные носители:
 Сартаков, Григорий Вячеславович (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Сартаков, Игорь Анатольевич (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Сартаков, Сергей Венедиктович (1908—2005) — российский советский писатель.

См. также 
 Сартаково
 Сартак
 Сиртаки